Соревнования по волейболу на I летних юношеских Олимпийских играх проходили в зале Toa Payoh Sports Hall Сингапура с 21 по 26 августа 2010 года. Было разыграно 2 комплекта наград — в соревнованиях шести команд юношей и шести команд девушек.

Медали

Общий зачет

Призёры

Соревнования

Юноши

Девушки

Ссылки 
 Волейбол на официальном сайте Игр

2010 год в волейболе